Reclam steht für:

 Reclam-Verlag
 umgangssprachlich die Hefte aus Reclams Universal-Bibliothek

Reclam  ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Philipp Reclam (1807–1896), deutscher Verlagsgründer

 Ernst Reclam (Philipp Ernst Reclam; 1876–1953), deutscher Verleger
 Frédéric Reclam (1734–1774), deutscher Maler und Zeichner

 Heinrich Reclam (Ernst Heinrich Philipp Max Reclam; 1910–1984), deutscher Verleger 

 Karl Heinrich Reclam (Mediziner) (auch Carl Heinrich Reclam; 1821–1887), deutscher Mediziner und Schriftsteller 
 Rolf Reclam (1913–1977), deutscher Verleger
 Viktor Reclam (1871–1946), deutscher Konteradmiral